Тати́щевский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

Административный центр — рабочий посёлок (посёлок городского типа) Татищево.

География 
Район расположен в центре Правобережья, северо-западнее Саратова, на приволжской возвышенности. Характерен пересечённый рельеф, значительная лесистость. Вдоль железной дороги дачные массивы. Среднегодовое количество осадков составляет 375-360 мм. в год.

Райцентр Татищево (до 1965 года село) расположен на берегу реки Идолга, левом притоке Медведицы. В южной части района располагается не входящий в его состав посёлок Светлый, являющийся закрытым административно-территориальным образованием.

Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 242 км.

История 
Татищевский район образован 23 июля 1928 года в составе Саратовского округа Нижне-Волжского края.

С 1934 года район в составе Саратовского края, с 1936 года — в Саратовской области.

10 июня 1959 года в состав района включена часть территории упразднённого Вязовского района, а 19 мая 1960 года — часть территории упразднённого Широко-Карамышского района.

В 1963 году район был упразднён и в 1965 году восстановлен.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочий посёлок Татищево) проживают   % населения района.

Муниципальное устройство 
В Татищевский муниципальный район входят 7 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 6 сельских поселений:

В рамках организации местного самоуправления в 2005 году в муниципальном районе были созданы 1 городское и 10 сельских поселений. В 2013 году из них были упразднены следующие муниципальные образования: Большеивановское (включено в Ягодно-Полянское), Карамышское (включено в Октябрьское), Мизино-Лапшиновское (включено в Вязовское), Широкинское (включено в Идолгское). К 1 января 2024 года упраздняется Сторожевское муниципальное образование путём включения в городской округ города Саратова.

Населённые пункты 
В Татищевском районе 57 населённых пунктов, в том числе 1 городской (рабочий посёлок) и 56 сельских.

К 1 января 2024 года все населённые пункты упразднённого Сторожевского муниципального образования включаются в городской округ города Саратова.

Органы местного самоуправления 
Муниципальное Собрание — представительный орган местного самоуправления. Глава муниципального района — Новикова Алефтина Сергеевна.

Администрация Татищевского муниципального района — исполнительный орган местного самоуправления. Глава администрации района — Сурков Павел Васильевич.

Экономика 
Сельское хозяйство пригородного типа. Основная продукция молоко, мясо птицы, овощи. Главные отрасли промышленности — производство строительных материалов (сборный железобетон, пиломатериалы, товарный бетон, стеновой материал) и пищевые продукты (хлебобулочные изделия, мясо, молочная продукция, колбасные изделия, кондитерский изделия).

Средства массовой информации 
В районе выходит газета «Сельская жизнь», являющаяся официальным органом Татищевского муниципального образования. У газеты есть свой сайт в сети Интернет — «Сельская жизнь», на котором выходят последние новости района.

Достопримечательности 
Основные памятники истории, культуры и природы: Большеивановский приусадебный парк, Вязовская вековая дубрава, Вязовский черноольшаник, храм Покрова Пресвятой Богородицы 1902 года в Сокуре, Губаревская усадьба дворян Шахматовых — мемориал крупнейшего лингвиста академика А. А. Шахматова, в селе Полчаниновка — усадьба, принадлежавшая известному саратовскому краеведу, историку и этнографу А. Н. Минху, заказник «Побочинская дача».

В Татищевском районе базируется Таманская ракетная дивизия Ракетных войск стратегического назначения. В 2 км северо-западнее посёлка Татищево находится одноимённый военный аэродром.
 У с. Курдюм находится золотоордынское городище, исследованное в 1915 г. А. А. Коротковым. На поселении найдены фрагменты золотоордынской керамики, дирхем укекской чеканки (такие монеты выпускались между 1266 и 1322 годами) и венчик древнерусского сосуда.

Известные уроженцы 
 Васильев, Владимир Андреевич (1925—1945) — советский военный деятель, лейтенант, Герой Советского Союза (1945).
 Григорьев, Дмитрий Яковлевич (1897—1970) — советский военный деятель, Генерал-майор (1942).
 Евтеев, Иван Алексеевич (1918—1944) — советский военный деятель, краснофлотец, Герой Советского Союза (1945).
 Князевская, Ольга Александровна (1920—2011) — российский филолог, археограф и специалист по истории книги.
 Коннов, Василий Дмитриевич (1913—1945) — советский военный деятель, капитан, Герой Советского Союза (1944).
 Мясников, Евгений Александрович (1920—1991) — Герой Советского Союза (1945), полковник (1957), военный лётчик 1-го класса (1959).
 Лапшёв, Анатолий Алексеевич (1924—1945) — лейтенант, Герой Советского Союза (1945).
 Передреев, Анатолий Константинович (1932—1987) — русский поэт, переводчик.
 Пономарёв, Пётр Тихонович (1924—1943) — советский военнослужащий. Герой Советского Союза (1944, посмертно). Гвардии красноармеец.
 Пресняков, Иван Васильевич (1916—1988) — советский военный деятель, Лейтенант. Герой Советского Союза (1944).
 Путилин, Николай Георгиевич (род. 1954) — советский и российский оперный певец, народный артист Татарской АССР (1986) и России (2003).
 Семихатов, Николай Александрович (1918—2002) — советский инженер-конструктор и учёный. Академик Академии наук СССР.
 Ульянов, Пётр Лаврентьевич (1928—2006) — советский и российский математик, член-корреспондент АН СССР и академик РАН, профессор.
 Хохлачёв, Василий Фёдорович (1918—1983) — советский военный деятель, Генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Фомичёв, Василий Осипович (1924—1992) — русский художник-реалист, живописец, пейзажист.

См. также 
 Административное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области
 Посёлок Светлый

Примечания

Литература 
 Атлас автомобильных дорог Саратовской области. Саратов, 2000.
 Татищевский муниципальный район. История и современность. Саратов, 2008.

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Татищевского муниципального района
 Сайт муниципального района
 Официальный сайт газеты «Сельская жизнь» Татищевского муниципального района
 Татищевский край (сайт, посвящённый истории района)
 
 Неофициальный сайт р.п. Татищево